Dalwin (Pommeren)
 Dalwin Group, zeevaartsorganisatie